План дел Иго има више значења:

 План дел Иго (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План дел Иго (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику